Мошна — многозначное слово:
 Мошна — небольшой мешок для хранения денег.
 Мошна — деревня в городском округе Семёновский Нижегородской области.
 Мошна — коммуна в Румынии, жудец Сибиу.

Гидроним 
 Мошна — река в Псковской области, приток Великой.
 Мошна — река в Нижегородской области, приток Керженца.
 Мошна — река в Смоленской области, приток Сожа.
 Мошна — река в Смоленской области, приток Волости.
 Мошна — река в Смоленской области, приток Хмости.
 Мошна — река в Белоруссии, в Витебской области, приток Черницы.
 Мошна (другое название Замошня) — река в Смоленской и Московской областях, приток Москвы-реки.

Фамилия 
 Мошна, Йиндржих (1837—1911) — известный чешский актёр.

См. также 
 Мошно
 Мошны
 Мошонка